SCE son las iniciales de:
 Sony Computer Entertainment, una empresa subsidiaria de Sony fabricante de consolas de videojuegos;
 Sociedad Catalana de Economía, una sociedad filial del Instituto de Estudios Catalanes dedicada a la investigación económica;
 Servicio Canario de Empleo;
 Aeropuerto de University Park, en Pensilvania, Estados Unidos, cuyo código IATA es SCE.